Airoldi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Airoldi (1869–1929), italienischer Marathonläufer
 Cristina Airoldi, kolumbianische Schauspielerin
 Enrico Airoldi (* 1923), italienischer Bobsportler
 Matías Airoldi (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Paul von Airoldi (1793–1882), österreichischer Geheimer Rat, Obersthofmeister von Kaiser Ferdinand I., k. k. Feldzeugmeister
 Remo Airoldi (* 1921), italienischer Bobsportler